Имя розы — название следующих произведений:
 Имя розы — первый роман итальянского учёного и писателя Умберто Эко.
 Имя розы (фильм) — экранизация одноимённого романа, снятая в 1986 году Жаном-Жаком Анно.
 Имя розы (мини-сериал) — телевизионный мини-сериал, снятый в 2019 году Джакомо Баттиато.